Мишљеновац може да се односи на:

 Мишљеновац (Кучево), насеље у општини Кучево, Браничевски округ, Република Србија
 Мишљеновац (Доњи Лапац), насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска